Бронте Кэмпбелл (; род. 14 мая 1994 года, Блантайр, Малави) — австралийская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах, пятикратная чемпионка мира, пятикратная победительница Игр Содружества. Специализируется в плавании вольным стилем на дистанциях 50 и 100 метров.

Спортивная биография 
Является родной сестрой олимпийской чемпионки, также пловчихи, Кейт Кэмпбелл, при этом на Олимпийских играх в Лондоне, впервые в истории олимпийских соревнований по плаванию, родные сёстры конкурировали между собой в одной и той же плавательной дисциплине. В 2015 году они стали первыми в истории родными сёстрами, оказавшимися на одном подиуме чемпионатов мира в индивидуальных заплывах (золото у Бронте и бронза у Кейт в заплыве на 100 метров). 

Родители спортсменки, Эрик и Дженни, — южноафриканцы, в 1991 году переехали в Малави, когда Эрику предложили там работу. Бронте Кэмпбелл родилась в Малави, а в 2001 году вместе с семьёй переехала в Австралию, где и начала заниматься плаванием вместе с сестрой у одного и того же тренера. В 2009 году выиграла заплыв на 50 метров вольным стилем на юношеском Олимпийском фестивале в Австралии, в 2011 году выиграла золотую награду на юношеском чемпионате мира в Лиме.

В 2012 году отобралась в национальную сборную Австралии для участия на Олимпийских играх в Лондоне, в итоге заняла 10-е итоговое место в заплыве на 50 метров вольным стилем.

В 2013 году выиграла серебряные награды на чемпионате Австралии в заплывах на 50 и 100 метров вольным стилем, тем самым отобравшись в национальную сборную на чемпионат мира 2013 года в Барселоне, на котором в составе национальной сборной в эстафете 4×100 метров вольным стилем стала серебряной медалисткой.

В 2015 году на чемпионате мира в Казани, стала трёхкратной чемпионкой мира, выиграв золотые награды в заплывах на 50 и 100 метров вольным стилем, а также в эстафетном заплыве 4×100 метров вольным стилем. В последний день соревнований выиграла также бронзовую награду в комбинированном эстафетном заплыве 4×100 метров.

Результаты на летних Олимпийских играх 
Зелёным выделены участия в финальных заплывах

Примечания

Ссылки 
 Twitter

Пловцы Австралии
Олимпийские чемпионы от Австралии
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Игр Содружества по плаванию